155 mm Howitzer M114 — американская полевая гаубица периода Второй мировой войны. Была разработана в 1939—1941 годах для замены устаревшей 155-мм гаубицы Шнейдера времён ещё Первой мировой войны, чтобы занять в системе вооружений место между лёгкой 105-мм полевой M2 и корпусными орудиями тяжёлой артиллерии. Серийно производилась, под обозначением M1, с октября 1942 по июнь 1945 года, всего было выпущено 4035 орудий этого типа (1942 — 19, 1943 — 1469, 1944 — 1949, 1945 — 598). Пик производства в 206 гаубиц пришелся на июнь 1944 года.

Была, после M2, наиболее распространённым полевым орудием войск США во Второй мировой войне и использовалась ими на всех театрах военных действий. После войны была модернизирована и получила обозначение M114. Выпуск модернизированной гаубицы продолжался до 1953 года. Данной версии было выпущено около 2000. Она оставалась на вооружении войск США на протяжении нескольких десятилетий, применялась в Корейской и Вьетнамской войнах, прежде чем была заменена новой 155-мм гаубицей M198. Поставлялась во множество стран, в ряде которых всё ещё остаётся на вооружении на 2008 год, и использовалась во многих региональных конфликтах.

Конструкция 

Гаубица имеет ствол-моноблок, поршневой затвор Велина, гидравлический тормоз отката и гидравлический накатник. Уравновешивающий механизм пружинного типа с горизонтальным расположением пружин. В боевом положении колёса вывешиваются и гаубица упирается на передний откидной упор. Для стрельбы используются семь переменных зарядов.

Боевое применение 
После окончания Второй Мировой наиболее активно гаубицы M114 применялись в ходе войны во Вьетнаме. Большое количество американских и южновьетнамских орудий было захвачено Северным Вьетнамом. В ходе операции Lam Son 719 было задействовано 48 южновьетнамских и 28 американских 155-мм орудий. В ходе боевых действий южновьетнамцы потеряли 26 орудий, в основном от контрбатарейной борьбы. В 1975 году северовьетнамцы захватили около 250 орудий M114.

Другим крупным конфликтом с участием гаубиц M114 стала ирано-иракская война. К началу войны Иран имел 150 орудий M114, к концу войны оставалось 70.

Модернизации 
В ряде стран гаубицу модернизировали аналогично с M109 (САУ), оснастив новым стволом длиной 39 калибров от M284. Нарезку сделали постоянного шага 20 калибров на оборот. Всего было 48 нарезов. Объём зарядной каморы составляет 18 845 см³. На ствол навинчивается трёхкамерный дульный тормоз. Гаубица получила эжектор.

На вооружении

Современные операторы 
  — некоторое количество
  — 119 M114A2, по состоянию на 2010 год
 :
 Армия Бразилии — 95 M114, по состоянию на 2010 год
 Морская пехота Бразилии — 8 M114, по состоянию на 2010 год
  — 12 M114, по состоянию на 2010 год
  — некоторое количество, по состоянию на 2010 год
  — 129 M114, по состоянию на 2010 год
  — 50 M114A1 на хранении, по состоянию на 2010 год
  — 18 M114, по состоянию на 2010 год
  — 70 M114, по состоянию на 2010 год
  — 52 M114, по состоянию на 2010 год
  — 15 M114, по состоянию на 2010 год
  — некоторое количество, по состоянию на 2010 год
  — 12 M114, по состоянию на 2010 год
  — 18 M114A1, по состоянию на 2010 год
  — 20 M114, по состоянию на 2010 год
  — 144 M114, по состоянию на 2010 год
  — 36 M114, по состоянию на 2010 год
  — 38 M114A1, по состоянию на 2010 год
  — 50 M114, по состоянию на 2010 год
  — 12 M114A1, по состоянию на 2010 год
  — 50 M114, по состоянию на 2010 год
  — 250 T-65, по состоянию на 2010 год
  — 12 M114A1, по состоянию на 2010 год
  — 517 M114A1 и M114A2, по состоянию на 2010 год
  — 8 M114A1, по состоянию на 2010 год
  — 12 M114/M-68, по состоянию на 2010 год
  — 12 M114, по состоянию на 2010 год
  — 5 M114А1 по состоянию на 2022 год

Бывшие операторы 
  — сняты с вооружения
  — некоторое количество, сняты с вооружения
  — некоторое количество, сняты с вооружения
  — некоторое количество, сняты с вооружения
  — не менее 97 M114/M139, сняты с вооружения
  — некоторое количество, сняты с вооружения
  — некоторое количество, сняты с вооружения
  — не менее 20 M114 и 80 M114/M139, сняты с вооружения
  — не менее 46 M114/M-139, сняты с вооружения
  — некоторое количество, сняты с вооружения
  — некоторое количество, сняты с вооружения
  — некоторое количество, сняты с вооружения

Аналоги 
 152-мм гаубица Д-20
 15 cm sFH 18

Сравнительная характеристика

Примечания

Литература

См. также 
 Raad-2 — иранская гусеничная самоходная артиллерийская установка с орудийной частью М114.
 Хутарз — иранская колёсная самоходная артиллерийская установка с орудийной частью М114.
 HM41 — иранская модификация гаубицы M114.
 KH179 — южнокорейская модификация М114.

Гаубицы
Артиллерия калибра 155 мм
Артиллерия США периода Второй мировой войны
Артиллерия Корейской войны
Артиллерия Вьетнамской войны
Ядерная артиллерия